Bernhauer ist der Nachname von:
Konrad Bernhauer (1900–1975), österreichischer Chemiker
Max Bernhauer (1866–1946), österreichischer Entomologe